George I van Groot-Brittannië (1660-1727), koning van Groot-Brittannië en Ierland (1714-1727) en keurvorst van Hannover (1698-1727)
 George I van Griekenland (1845-1913), koning van Griekenland (1863-1913)
 George I van Saksen (1832-1904), koning van Saksen (1902-1904)
 George I de Oude van Nassau-Dillenburg (1620-1623)
 George I Willem van Schaumburg-Lippe (1784-1860), graaf/vorst van Schaumburg-Lippe (1787-1860)
 George I van Saksen-Meiningen (1761-1803), hertog van Saksen-Meiningen (1763-1803)
 George I van Waldeck-Pyrmont (1747-1813), vorst van Waldeck en Pyrmont (1812-1813)
 George I van Saksen-Altenburg (1796-1853), hertog van Saksen-Altenburg (1848-1853)
 George I van Georgië (998 of 1002 - 16 augustus 1027), koning van Georgië (1014-1027)
 Giorgi I van Kachetië (1417-1476), koning van Kachetië (Oost-Georgië) (1465-1476)
 Giorgi I van Imeretië (eind 14de eeuw), koning van Imeretië (West-Georgië)
 George I van Bulgarije, tsaar van Bulgarije (1280-1292)
 George I van Anhalt (~1390-1474), vorst van Anhalt-Dessau (1405-1474)